Saholy Diavolana est une musicienne (chanteuse, guitariste et bassiste) et compositrice de rock française. Candie Prune a été son groupe, elle en était la compositrice principale, ainsi que la chanteuse et la guitariste.

Elle a participé aussi au side-project de Candie Prune, dont le nom en est une anagramme, Andice Rupen.

À noter que Saholy Diavolana est un pseudo de scène car son véritable nom est Saholy Rabefiraisana.

Liens

 Candie Prune
 Andice Rupen

Guitariste française
Chanteuse française de rock
Guitariste de rock
Chanteuse française du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)